

Prénom 
Malise est un prénom  épicène (aujourd'hui en majorité féminin) d'origine gaélique dérivé de Máel Íosa « Serviteur de Jésus ».

Personnages historiques 
 Malise I de Strathearn (), noble écossais, comte de Strathearn ;
 Malise II de Strathearn (mort en 1271), noble écossais, comte de Strathearn ;
 Malise III de Strathearn (mort en 1313), noble écossais, comte de Strathearn ;
 Malise IV de Strathearn (), noble écossais, comte de Strathearn ;
 Malise V de Strathearn (), noble écossais, comte de Strathearn, comte des Orcades et comte de Caithness ;
  (mort en 1300), noble écossais, chef du clan Maclean ;
 Malise Graham (mort en 1490), noble écossais, comte de Strathearn et comte de Menteith.

Personnalités contemporaines 
  (né en 1942), écrivain anglo-irlandais.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des prénoms écossais
 Liste de prénoms irlandais

Homonymie de prénom
Prénom épicène